Superettan 2010 var 2010 års säsong av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar. Serien spelades våren till och med hösten 2010.

Deltagande lag 
 (AS09) Örgryte IS
 (AS09) Hammarby IF
 (KVAL/SE09) Assyriska FF
 (SE09) Syrianska FC
 (SE09) GIF Sundsvall
 (SE09) Falkenbergs FF
 (SE09) Ängelholms FF
 (SE09) Landskrona BoIS
 (SE09) Ljungskile SK
 (SE09) Jönköpings Södra
 (SE09) IFK Norrköping
 (SE09) Väsby United
 (1N09) Degerfors IF
 (1S09) Östers IF
 (KVAL/1N09) IK Brage
 (KVAL/SE09) FC Trollhättan

Förklaringar: AS09 = Allsvenskan 2009, KVAL = kvalspel, SE09 = Superettan 2009, 1N09 = Division 1 Norra 2009, 1S09 = Division 1 Södra 2009.

Kvalspelsresultat inför Superettan 2010 
Lagen från de högre divisionerna har hemmamatch i returerna.
 Allsvenskt kval (3:an i Superettan mot 14:e laget i Allsvenskan)
 4 november 2009: Assyriska FF – Djurgårdens IF 2 - 0 (rapport)
 8 november 2009: Djurgårdens IF – Assyriska FF 3 – 0 eft. förl. (rapport)
 Sammanlagda resultatet: 3 - 2 till Djurgårdens IF
 Vinnande laget (2:an i Div 1 Södra mot 13:e laget i Superettan)
 31 oktober 2009: Skövde AIK - FC Trollhättan 1 - 2 (rapport)
 4 november 2009: FC Trollhättan - Skövde AIK 5 - 3 (rapport)
 Sammanlagda resultatet: 7 - 4 till FC Trollhättan
 Vinnande laget (2:an i Div 1 Norra mot 14:e laget i Superettan)
 1 november 2009: IK Brage - Qviding FIF 2 - 1 (rapport)
 5 november 2009: Qviding FIF - IK Brage 0 - 1 (rapport)
 Sammanlagda resultatet: 3 - 1 till IK Brage

Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Hemmapremiärer

Högsta publiksiffra per omgång

Se även 
 Svensk fotbolls seriesystem
 Allsvenskan 2010
 Damallsvenskan 2010
 Division 1 i fotboll 2010

Externa länkar 

 Superettan SvFF

Fotboll i Sverige 2010
Fotbollssäsongen 2010
2010